Theodat ist der Familienname folgender Personen:

 Theodahad (Flavius Theodahatus Rex; * um 480; † 536), Graf von Tuscien und ostgotischer König von 534 bis 536
 Johannes Theodat (auch Johannes Diodato, Owanes Astouatzatur; * um 1640, † 1725), armenischer Handelsmann und Kurier; Besitzer des ersten Wiener Kaffeehauses